Horvátország
 Komarnica, falu Staro Petrovo Selo községben, Bród-Szávamente megyében
 Komarnica Ludbreška falu Sveti Đurđ községben, Varasd megyében

 Montenegró
 Komarnica, a falu Šavnik községben,

 Szlovénia
 Komarnica, falu Cerkvenjak községben, Podravska régióban